Wolford bezeichnet:
 Wolford, österreichischer Hersteller von Textilien
 Wolford (North Dakota), eine Ortschaft im US-Bundesstaat North Dakota
 Frank Lane Wolford (1817–1895), amerikanischer Rechtsanwalt, Politiker und demokratischer Abgeordneter des Repräsentantenhauses